ENSC est un sigle qui signifie :
 École nationale supérieure de cognitique (à Bordeaux)
 École nationale supérieure de chimie, des écoles nationales supérieures d'ingénieurs (ENSI) telles :
 École nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique (ENSCBP, Bordeaux)
 École nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand (ENSCCF)
 École nationale supérieure de chimie de Lille (ENSCL)
 École nationale supérieure de chimie de Montpellier (ENSCM)
 École nationale supérieure de chimie de Mulhouse (ENSCMu)
 École nationale supérieure de chimie de Paris (ENSCP ou Chimie ParisTech)
 École nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR)
 École Normale Supérieure de Cachan (moins fréquent)